Die 1. Klasse Groß-Hamburg 1943/44 war die elfte Spielzeit der 1. Klasse Groß-Hamburg. Sie diente als Unterbau der Gauliga Hamburg.

Die 1. Klasse Groß-Hamburg umfasste in dieser Spielzeit erneut die drei Staffeln Hammonia, Hansa und Germania, der Spielbetrieb fand mit elf bzw. zwölf Mannschaften je Staffel im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel statt. Ab dieser Spielzeit gab es kriegsbedingt mehr Kriegsspielgemeinschaften. Die Saison startete am 10. Oktober 1943, das letzte überlieferte Spiel dieser Saison kam am 11. Juni 1944 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich Gauligaabsteiger Barmbecker SG durch, die Hansa-Staffel gewann die neugebildete KSG Blankenese/Wedel. In der Germania-Staffel setzte sich die Reichsbahn SG Harburg durch. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Hamburg 1944/45 setzten sich beide Kriegsspielgemeinschaften durch, Reichsbahn verblieb hingegen in der Zweitklassigkeit.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der in den Quellen überlieferten Spiele dieser Saison dar. Es kann keine Aussage über Heim- und Auswärtsspiel gemacht werden, da kriegsbedingt oftmals auf neutralen Plätzen gespielt wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der in den Quellen überlieferten Spiele dieser Saison dar. Es kann keine Aussage über Heim- und Auswärtsspiel gemacht werden, da kriegsbedingt oftmals auf neutralen Plätzen gespielt wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der in den Quellen überlieferten Spiele dieser Saison dar. Es kann keine Aussage über Heim- und Auswärtsspiel gemacht werden, da kriegsbedingt oftmals auf neutralen Plätzen gespielt wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Hamburg
Fußballsaison 1943/44